Ruta 11 o Carretera 11 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 11.
 Ruta Nacional A011, variante de la anterior en la Provincia de Formosa.
 Ruta Provincial 11, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 11, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 11, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 11 de la Red Vial Fundamental.

Chile 
 Ruta 11-CH, carretera internacional en la Región de Arica y Parinacota.

España 
 Ruta SA-11.
 Ruta Ma-11.
 Ruta CC-11.

Estados Unidos 
 Ruta de Alaska 11.
 Carretera de Nebraska 11.
 Carretera Estatal de Idaho 11.

Japón 
 Ruta Nacional 11.

Paraguay 
 Ruta 11.

Uruguay 
 Ruta 11.

Ruta 011